Чемпионат Украины по футболу среди юниорских команд (он же: Чемпионат Украины по футболу среди юношеских команд (Первая лига), он же: Всеукраинская лига юниоров) — футбольные соревнования на Украине среди футболистов до 19 лет клубов ПФЛ и ДЮФЛУ. Турнир находится под управлением ФФУ.

История 
По состоянию на 2016 год на Украине действовало несколько десятков футбольных школ, которые выступали в ДЮФЛ. Там соревнуются футболисты до 17-летнего возраста. Однако позже юношам трудно развиваться, потому что не во всех областях есть профессиональные команды, а соревнования U-19 существует только для команд Премьер-лиги. Новый турнир призван быть переходным звеном между детско-юношеским и профессиональным футболом. Сильнейшие команды групп будут выходить в финальный этап соревнований, где определят победителя лиги. Планируется, что сильнейшие команды турнира будут выходить в чемпионат U-19 Премьер-лиги следующего сезона.

Регламент 
Чемпионат Украины по футболу среди юниорских команд поделен на несколько групп, в каждой подгруппе участники играют между собой в два круга (дома и на выезде). По итогам группового турнира и стыковых матчей лучшие команды выходят в финальный этап соревнований.

Участники

Сезон 2016/17 
В турнире имели право играть юноши 1998 г.р. и моложе. В турнире принимали участие 18 юниорских команд, участники были разбиты на две группы. Финальный этап соревнований состоялся 7-10 июня на Закарпатье в с. Поляна.

Сезон 2017/18 
В турнире имели право играть юноши 1999 г.р. и моложе. В турнире принимали участие 28 юниорских команд, участники были разбиты на три группы. Финальный этап соревнований состоялся 10-11 июня в Черновцах.

Сезон 2018/19 
В турнире имели право играть юноши 2000 г.р. и моложе. В турнире принимали участие 37 юниорских команд, участники были разбиты на четыре группы. Финальный этап соревнований состоялся 7-9 июня в городе Умань (Черкасская область).

Сезон 2019/20 
В турнире имели право играть юноши 2001 г.р. и моложе. В турнире принимали участие 36 юниорских команд, участники были разбиты на четыре группы. Финальный этап соревнований не состоялся в связи с пандемией COVID-19.

Сезон 2020/21 
В турнире имели право играть юноши 2002 г.р. и моложе. В турнире принимали участие 31 юниорских команд, участники были разбиты на четыре группы. Финальный этап соревнований состоялся 3-5 июня в городе Умань (Черкасская область).

Сезон 2021/22 — 2022/23 
''В турнире имели право играть юноши 2003 г.р. и моложе. В турнире принимали участие 36 юниорских команд, участники были разбиты на четыре группы. Финальный этап соревнований не состоялся из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. Соответственно и следующий сезон был упразднен.

Все победители

См. также 
 Чемпионат U-19 Украины

Примечания

Ссылки 
 Федерация Футбола Украины — Официальный сайт 
 Профессиональная футбольная лига Украины — Официальный сайт
 ДЮФЛУ - Официальный сайт
 ЗОЛОТОЙ ТАЛАНТ - Официальный сайт

Чемпионат Украины по футболу